Мёрдок Альфонс (Фауст) Никкалс — официальный басист и основатель Gorillaz.

Основан на молодом Ките Ричардсе, гитаристе The Rolling Stones, Крипере из мультфильма «Скуби-Ду», и Викторе Франкенштейне. Также Мёрдок является вольной интерпретацией Деймона Албарна. По словам Джейми Хьюлетта, «Когда с Деймоном случаются приключения, Мёрдок тоже попадает в какую-нибудь заварушку».

Биография 
Мёрдок Альфонс Никкалс родился в Сток-он-Тренте 6 июня 1966 года. Его мать рожала в санатории «Бельфегор», который является почти что домом для «больных, нуждающихся и невероятно скучающих». Младенцем Мёрдока бросили у порога дома его отца, что последний обнаружил лишь когда возвращался домой из бара.

У Мёрдока было очень тяжёлое детство, из-за которого, вероятно, он и стал таким мрачным человеком со множеством зависимостей. Его отец, Себастиан Джейкоб Никкалс (или Джейкоб Себастиан Никкалс, смотря кто спрашивает), был пьяницей, часто оскорбляющим и эксплуатировавшим своих сыновей. Местный бар постоянно устраивал конкурс талантов под названием «Ты — Звезда?», и отец Мёрдока насильно принуждал его участвовать в этом, чтобы выиграть немного денег на выпивку. Выступления, которые устраивал отец, всегда включали в себя унизительные песни и танцы, а также костюмы, украшенные перьями, и танцевальную обувь. Однажды Мёрдока одели как Пиноккио и заставили петь песню «I’ve Got No Strings». Именно тогда Мёрдок решил, что станет музыкантом и больше никогда не будет выходить на сцену по чьему-то принуждению. Он будет сеять хаос в мире этих тупых шутов.

Мёрдок посещал Общеобразовательную Школу Содсфорт, где заслужил репутацию плохого ученика, не следящего за гигиеной и выглядящего довольно уродливо. Над ним постоянно издевался парень по имени Тони Чоппер, который чуть ли не ежедневно придумывал ему новые обидные прозвища. В какой-то момент Никкалс решил постоять за себя, и буквально осыпал задиру ироничными замечаниями о его возможном весьма жалком будущем. За это Чоппер нанёс ему первый из восьми ударов в нос, из-за которых он приобрёл свою легендарную форму, а после и вовсе отстал. Раскрывшийся в этот момент талант Мёрдока подсвечивать чужие недостатки помог ему обрести уверенность в себе. Свои последующие подростковые годы он провёл в бесконечном веселье, угоняя машины, воруя, мошенничая и занимаясь поджогами. Классный руководитель Мёрдока, мистер Гравадлакс, описал его как «ужаснейшего ученика» и «тупого имбецила, от которого частенько воняет виски».

Мёрдок мечтал стать знаменитым музыкантом и уехать из Сток-он-Трента. После того, как он стал сатанистом, он начал заключать сделки с дьяволом, и в конце-концов они пришли к соглашению. Условие было таково: если Мёрдок станет знаменитым, он отдаст Сатане свою душу. После этого Никкалс приобрёл сатанистскую бас-гитару «Эль Дьябло» и сменил своё второе имя с «Альфонсо» на «Фауст». До Gorillaz Мёрдок играл ещё в нескольких группах, но популярными они не стали. Имена музыкантов и их инструменты приводятся в рекламном буклете Gorillaz 2005-го года: Малыш Билли и Тайни на гитарах, Кранч на барабанах, Рокки на клавишных и Манч, который подписан как «Художник». Больше об этих персонажах ничего неизвестно, однако они появлялись на нескольких официальных артах Gorillaz (например, в вышеупомянутом буклете или в Kong Studios, где на одной из стен в инструментальной комнате можно увидеть фото Кранча, Малыша Билли и Тайни).

В августе 1997 года он и группа злоумышленников начали череду преступлений на угнанном у отца Мёрдока Опель Астра. Их целью стал также и магазин клавишных дяди Норма, в котором в то время работал Стюарт Пот. Мёрдок протаранил стену магазина и сбил Стюарта, отправив его в кому с гифемой на один глаз. После этого он был арестован и приговорён к 30,000 часам (1,250 дням) исправительных работ, а также еженедельным десятичасовым уходом за пострадавшим.

Однажды, в попытке закадрить женщин на парковке Теско в Ноттингеме, Мёрдок попытался развернуться на 360 градусов. Во время проведения трюка непристёгнутый Стюарт вылетел сквозь лобовое стекло и ударился головой о бордюр, повредив второй глаз, однако это наконец вывело его из комы. Мёрдок, поражённый его обновлённым видом, тут же назначил парня новым фронтменом и клавишником своей группы, а также дал ему ту самую кличку '2-D'.

Фаза 1

1998—2002 
В сентябре 1998 года Мёрдок находит Kong Studios в интернете и переезжает туда вместе с 2-D. Позже Мёрдок похищает Рассела Хоббса из Музыкальной Лачуги Большого Рика Блэка (Big Rick Black’s Record Shack) в Сохо и нанимает его в качестве барабанщика группы. В роли ведущего гитариста изначально выступала девушка 2-D, Паула Крекер, но вскоре она была уволена, так как Рассел застал её и Мёрдока целующимися в туалетах студии. Никкалс тогда получил около пяти ударов в нос.

После того, как к ним присоединилась Нудл, название группы было изменено на «Gorillaz», и Мёрдок устроил первый концерт группы в Camden Brownhouse, пригласив туда Mr. Wiffy Smiffy из EMI Music, чтобы он посмотрел на их выступление и оценил игру. Gorillaz подписали контракт с EMI Music в ноябре того же года.

Первый альбом группы, выпущенный в 2001 году, добился немалых успехов, и группа объявила об огромном мировом туре. После получения славы, денег и парочки неприятных похмелий, басист-алкоголик и его группа переехали в Лос-Анджелес, чтобы приступить к съёмкам фильма.

Пост-Фаза 1 — Пре-Фаза 2

2002—2004 
К сожалению, фильм так и не вышел. Пока Мёрдок пытался сняться в телевизионной программе (хотя он был явно старше, чем того требовала роль), Gorillaz были обмануты ненормальным режиссёром. Напряжение между участниками росло, и вскоре группа распалась. Мёрдок отправился на Тихуану, и позже был заключён в тюрьму на 30 лет за расплату с проститутками недействительными чеками. В это время он познакомился с вороном Кортезом, «рецидивистом с пугающей репутацией». Пока Мёрдок отбывал наказание, он набил себе несколько тюремных татуировок (в частности изображение семи смертных грехов на спине), посетил открытый университетский курс по теме «Введение в Фармацевтические Лекарства» и сдал медицинский экзамен, получив звание «Доктор Никкалс». Потом он бежал из тюрьмы — помогли ему в этом два мексиканских преступника, кукла из папье-маше и поставленная на повторение запись собственных стонов. После побега Мёрдок снарядился текилой из дюти-фри, парочкой сомбрерро и вернулся в Kong Studios. Там он узнал, что Нудл самостоятельно записала второй альбом, и неудачно попытался взять на себя все лавры авторства.

Фаза 2

2004—2007 
С выходом нового альбома «Demon Days» группа стала ещё популярнее, чем прежде. В клипе на песню «El Mañana» Нудл якобы «умирает»; стоит отметить, что именно Мёрдок подал идею сбить летающий остров, в котором находилась Нудл. В конце концов оказалось, что произошедшее в клипе было обманом. Мёрдок сообщил об этом в автобиографической книге «Rise of the Ogre». Все события были специально подстроены, чтобы избавиться от Джимми Мэнсона — чокнутого хиппи, который хотел саботировать группу. Несколько лет назад он пробовался на роль гитариста Gorillaz, но не получил должности в связи с появлением Нудл, и с тех пор вынашивал коварные планы. Мёрдок узнал о них и решил избавиться от Джимми, пока не стало слишком поздно — он сказал, что хочет «помочь» убить одного из членов Gorillaz, чтобы вызвать её развал и основать вместе с Мэнсоном новую группу. Во время съёмок клипа Мэнсон спрятался в мельнице. Его задачей было застрелить девочку, пока остров вокруг них рушится, а потом забрать спасательный парашют себе. Тем не менее, Мёрдок не только «забыл» оставить ему ружьё, но ещё и запер его в мельнице. В результате Джимми умер во время крушения, а Нудл успешно спаслась.

Также Мёрдок заявил, что Нудл хотела уйти из группы сразу после записи «Demon Days», и что, хоть девочка и вынашивала свои планы месяцами и никому о них не говорила, «было очевидно, что она собирается сделать». Поэтому он заключил с Нудл сделку: она сможет исчезнуть на какое-то время, если поучаствует в съёмках клипа. Многие могут сказать, что это один из немногих случаев, доказывающих, что Мёрдок не такой эгоист, каким он хочет казаться, однако немного позже он говорит, что «никто не собирался разрушать его группу». Это, очевидно, означает, что он не хотел рисковать своей славой.

8 ноября 2007 года в лайв-чате на Facebook Мёрдок заявил, что демоны, населившие здание Kong Studios, забрали Нудл с собой в ад (хотя изначально их целью был Рассел).«Нудл затянули в ад. Она может позаботиться о себе, но эта доля слишком тяжела для неё. Я помогаю ей. На самом деле я забежал сюда, чтобы взять газовый баллончик, но заметил, что кто-то оставил дверь открытой и впустил сюда вас…»

— Вскоре он объяснил:«Ну… Это забавно. После первого альбома у Рассела был тот серьёзный нервный срыв. Мрачный Жнец изгнал Дела из его тела. Из-за этого он и слетел с катушек. Он пытался записать сольный альбом, но потом рассказал, что демоны вылетали из колонок и пытались съесть его. Все думали, что он сошёл с ума. Однако оказалось, что он был прав. Демоны реально существовали! После исчезновения Нудл мы начали слышать голос, исходящий из подвала студии. Из радио. Демоны не смогли достать Раса и забрали её вместо него. Потащили вниз, к Аиду! И, конечно же, честь выйти в эпический поход в преисподнюю и попытаться спасти её выпала на меня. Это связано с подписанным мной и Вельзевулом контрактом, который удерживает Gorillaz на первых местах в чартах. Он был в ярости из-за того, что я задолжал ему выплату своей души или типа того. Он как никто другой должен знать, что платежам такого характера требуется некоторое время, чтобы дойти до получателя. То есть, ну, у каждого есть демоны, с которыми надо бороться. Просто в конкретно моём случае они имеют физическую форму и имена типа „Алишино“, „Лилит“, „Бафомет“, „Сидрагазум“ и так далее… Думаю, это именно то, что ты получаешь, если рождаешься в психиатрической больнице имени Бельфегора. В детстве мне никогда не было скучно. Ага… никогда.»

— Позже выяснилось, что вся история с Нудл, попавшей в ад, была лишь последствием очередного запоя.

Фаза 3

2008—2012 
После кругосветной пьянки, затянувшейся на несколько лет, у Мёрдока начали заканчиваться деньги. Он стал торговцем оружием и продавал неисправные автоматы в Мексику, чтобы заработать быстрых денег. После этого, 25 июля 2008 года, он поджёг Kong Studios, а в качестве своего алиби назвал посещение оперы Джейми Хьюлетта. Свалив вину за пожар на местных детей, Мёрдок нажился на страховых выплатах и покинул страну. Причиной этому было преследование его бандой пиратов под названием «Чёрные Тучи» (Black Clouds), которые купили у него то самое сломанное оружие. Вооружившись новыми и работающими автоматами они поставили себе цель убить Мёрдока за то, что он обманул их.

Пока Никкалс колесил по миру, ища, где бы спрятаться, он нашёл остров, целиком состоящий из плавающего мусора и находящийся в точке недоступности. Он назвал его «Пластиковый Пляж» и остался на нём. Мёрдок использовал оставшиеся от страховых выплат деньги, чтобы построить новую штаб-квартиру Gorillaz на вершине острова и начать работать над демо для альбома «Plastic Beach». Также было начато вещание «Пиратского Радио» (транслировалось оно на сайте группы), в эфирах которого Мёрдок раскрывал различные тревожные тайны из истории Gorillaz. Так фанаты узнали, что Нудл никто не спас; после спуска в Ад и диких поисков Никкалс понял, что её там не было и что она исчезла по собственной воле. Вернувшись на землю, он сконструировал киборг-копию девочки, используя её ДНК, собранную вокруг обломков летающего острова. Киборг служила телохранителем Мёрдока, защищая его от «Чёрных Туч».

Позже 2-D похитили, отравив газом, и в чемодане переправили на Пластиковый Пляж. Он верил, что его похитителем был Мёрдок, но на самом деле это был Бугимен — новый персонаж, демон, носящий чёрный плащ и газовую маску. Тем не менее, Мёрдок насильно заставлял 2-D петь для демозаписей.

В клипе на трек «On Melancholy Hill» информация о том, что Нудл выжила после событий «El Mañana», официально подтверждается — она присутствует в нём собственной персоной. Мёрдок неудачно пытался выступить на лайв-шоу по всему миру (вроде фестиваля Coachella или The Roundhouse), но его многое останавливало — например, депортация из Америки. Также в интервью для iTunes он сказал, что «не был на 100 % уверен, что он действительно существует» и что Деймон Албарн и Джейми Хьюлетт пытались заставить его вернуться обратно на лист бумаги, а надоедливая «лайв-группа Gorillaz» преградила ему путь и не позволяла выступать (см. видео Gorillaz in Dressing Room, в котором 2-D, Мёрдок и Киборг Нудл готовятся к концерту, но оказываются заперты в примерочной).

Фаза 4

2016—2018 
Вскоре Мёрдок принял отважное решение эвакуироваться с острова, атакуемого пиратами. Он покинул Пластиковый Пляж в ржавой подводной лодке в компании Киборг Нудл, которая оказалась самым идеальным компаньоном — она не болтала, не осуждала его и была лишена обоняния.

Наконец, когда скудные запасы рома от Психо Джерри закончились, лодка выплыла на поверхность, и Мёрдок высунулся из люка, чтобы опорожнить свой мочевой пузырь. В этот момент над ним нависла тень огромного корабля — броненосца Ринго, принадлежащего гиганту музыкальной индустрии EMI. Оказалось, что EMI послала целый флот на поиски Мёрдока. Его схватили, немного побили и отправили в секретную тюрьму в Лондоне — в подземелья, находящиеся под студией Эбби-Роуд, предназначенные для содержания музыкантов, нарушивших контракт. Мёрдок провёл здесь три года, пока EMI не предложила ему сделку. Музыкальная индустрия терпела убытки и нуждалась в Мёрдоке — настоящем мастере написания песен. Он согласился написать новый альбом Gorillaz в обмен на свободу и коробку сигарет «Happy Lungs». После этого он отправился в новую домашнюю студию на западе Лондона (Воббл Стрит, 212).

23 марта 2017 года, после 7-летнего перерыва, состоялся анонс нового альбома «Humanz», а вместе с этим вышел клип на трек «Saturnz Barz». В нём Gorillaz посещают старый дом, в котором на всех, кроме Мёрдока, нападают странные призраки; он же в это время нагишом принимает ванну. Его фраза: «The bath! Hey you guys, I’m just gonna take the bath!», произнесённая в момент обнаружения ванной комнаты, стала мемом. Позже в одном из интервью он рассказал, что знал, что так произойдёт.В клипе на трек «Strobelite» Мёрдок встречается с неизвестным мужчиной в феске. Он передает Никкалсу записку, которая пугает и ошарашивает его.

Чуть позже Мёрдок записывает короткое обращение для церемонии BRIT Awards 2018, во время которой Gorillaz была вручена премия «Лучшая британская группа». Он неожиданно оказывается в тюрьме по неизвестной причине.

Фаза 5

2018-настоящее время 
Оказалось, что неизвестным мужчиной в феске был Эль Мьерда, главарь преступной династии.«Эль Мьерда — это тень, демон, прямой потомок самой Нуэстре Сеньора-де-ла-Санта-Муэрте. По-испански это значит „Богоматерь Святая Смерть“. Полный [кошмар]. И мне повезло встретиться с ним во время съемки „Strobelite“. Пока 2-D отжигал на танцполе, я пошел в бар хлопнуть пару рюмок. Подошёл Эль Мьерда, и я предположил, что он хотел сделать со мной селфи. Откуда мне было знать, что он — главарь самой кровавой преступной династии в современной истории? Он очень напомнил мне моего старого учителя географии, поэтому мы все равно сделали селфи для моей школьной группы в WhatsApp.»

— Мёрдок Никкалс, интервью для NoiseyПо неизвестным причинам, позже преступник обвинил Мёрдока в контрабанде, в результате чего басиста задержали и отправили в тюрьму Уормвуд-Скрабс.

4 июня 2018 года Twitter-аккаунт Мёрдока вновь стал активен. В нём размещались инструкции по налаживанию контакта с Никкалсом с помощью Skype, Facebook, Kik и Amazon Alexa. Эта кампания получила название «Free Murdoc». Во время чата Мёрдок рассказал, что пытался получить информацию о местонахождении Эль Мьерды. В попытке заслужить уважение заключённых он ввязался в драку с Биг Боллс МакГиннесом, но проиграл, получив травму правого глаза.

Также он узнал, что в тюрьме находился связной Эль Мьерды Влад, на теле которого была вытатуирована карта с местонахождением укрытия злодея. С помощью фанатов и взломанной почты ему удалось получить её фото. Позже Никкалс попросил Нудл помочь ему, но та отказалась, ссылаясь на его наплевательское отношение к ней и остальным участникам группы. Позже она все же вычислила, что убежище злодея находится в Патагонии, и отправилась разобраться с ним. По её словам, она делала это ради 2-D, который «в последнее время ведёт себя достаточно странно».

Далее Мёрдок решил выбраться из тюрьмы досрочно, используя канализацию. Он заполучил её план, наврав обслуживающей компании о том, что от него уползла домашняя игуана. Однако телефон, полученный у охранника тюрьмы, который ему каким-то образом задолжал, не мог открыть файл, и Никкалсу снова потребовалась помощь. С помощью фанатов он добрался до ворот и открыл их, и вскоре уровень отходов начал подниматься. Связь с басистом прервалась, когда он упёрся в канализационный тупик и якобы захлебнулся.

Очередной обман Никкалса раскрылся, когда Нудл наконец добралась до убежища Эль Мьерды, которое оказалось спа-салоном. Поговорив с его владельцем, маленьким старичком, она узнала, что он и есть Эль Мьерда, и он действительно в прошлом был криминальным авторитетом, но никогда не слышал ни о Мёрдоке, ни о Gorillaz. А человеком, которого Мёрдок встретил в баре, на самом деле был Хуан, обычный продавец кожаных изделий. Позвонив в тюрьму, в которой держали Никкалса, Нудл узнала, что его арестовали не за контрабанду, а за неоплаченные счета за парковку, а день, в который он якобы тонул в канализации, на самом деле был днём его освобождения. Немного позже Нудл встретила самого Мёрдока, который по непонятным причинам был привязан к спине красноглазого яка.

В итоге выяснилось, что вся эта история была придумана басистом из-за зависти к популярности 2-D. Вскоре после этого Никкалс воссоединился с группой. На вопросы фанатов о странном поведении 2-D он ответил, что «в его отсутствие баланс сил был нарушен, но теперь всё оки-к-чёрту-доки».

Интересные факты 
 У Мёрдока есть брат по имени Ганнибал. О нём известно только то, что он старше.
 Нос Мёрдока приобрёл свою особенную форму после того, как его хозяин получил в лицо восемь раз. Первый удар нанёс Тони Чоппер, второй и третий — брат Ганнибал, а остальные пять достались ему от Рассела, который застукал Мёрдока и Паулу целующимися в туалетах Kong Studios.
 Мёрдок — единственный член группы со смешанной кровью (его мать принадлежала к романским народам).
 Джейми Хьюлетт объяснил, почему у Мёрдока зелёная кожа: причиной этому является то, что он «бессмертен» и существовует с незапамятных времён, а его тело на самом деле «гниющий труп» (отсюда и цвет). Также Джейми считает, что Мёрдок успел принять участие во всех знаменитых исторических событиях — например, Великий Пожар в Лондоне начался из-за того, что он выкинул сигарету из окна кареты. Но это, конечно же, может быть просто шуткой.
 Наряды Мёрдока из первых двух фаз были вдохновлены стилем Оззи Осборна.
 Голос Мёрдока кардинально менялся на протяжении первых трёх фаз. Первоначально он был более высокий и гнусавый, а в более поздних фазах снизился на октаву и стал смесью гнусавого и хриплого.
 Тюремный номер Мёрдока #24602 (пятая фаза, кампания «Free Murdoc») скорее всего является отсылкой к роману Виктора Гюго «Отверженные», в котором у главного героя был номер #24601.

Источники 
 
 

Вымышленные бисексуалы
Персонажи, заключившие сделку с дьяволом
Вымышленные изобретатели
Вымышленные тюремные беглецы
Вымышленные рок-музыканты
Вымышленные курильщики
Вымышленные воры
Gorillaz